Detta är en lista över sjöar i Karlshamns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Karlshamns kommun.

Lista

Karlshamns kommun
 Lista